Case Zingari ima više značenja:
 Case Zingari, Benevento
 Case Zingari, Parma